Нуево Гвадалупе има више значења:

 Нуево Гвадалупе (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Гвадалупе (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Гвадалупе, Енрике Арсе (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику